Бандурка  — це:

1. Традиційний український музичний інструмент. Див. Бандурка (музичний інструмент).

2. Українське прізвище.

3. Топонім.

Відомі носії 

 Бандурка Данило — кобзар, гайдамака
 Бандурка Олександр Маркович — народний депутат України
 Бандурка Іван Петрович — український педагог, публіцист, літератор, громадський діяч

Топоніми 

 Бандурка — село, Миколаївська область, Первомайський район
 Бандурка — селище, Миколаївська область, Первомайський район
 Бандурка — річка, права притока Токмачки, сточища Молочної
 Бандурка — залізнична станція Одеської залізниці

Примітки

Джерела 
 Вертков До, Благодатов Г., Язовіцкая Е., Атлас музичних інструментів народів СРСР, М., 1963, 1975.

 Привалов Николай Иванович. Тамбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существования (домра, балалайка, лютня, кобза, бандура, бандурка, торбан, мандолина, гитара). Историческое исследование. – “Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний”. – 1905, апрель-июнь. – 1906, февраль.

Українські прізвища